Dirka po Franciji 2006 je 93. dirka po Franciji, ki je potekala med 1. in 23. julijem 2006. Trasa je bila dolga 3.639 km in je potekala po šestih državah (Francija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Nemčija, Španija). Začetek dirke je bil v Strasbourgu, konec tradicionalno na pariških Elizejskih poljanah. Wild carda sta dobili moštvi Agritubel in Comunidad Valenciana, a slednje zaradi vpletenosti kolesarjev v špansko dopinško afero ni nastopilo.

Prvič po letu 1999 na sporedu ni bilo ekipnega kronometra.

Vzponi najvišje kategorije (Hors Categorie), ki so jih kolesarji letos prevozili so: Col du Surdet, Col du Tourmalet, Col d'Izoard, L'Alpe d'Huez, Col du Galibier, Croix-de-Fer in Col de Joux-Plane. Klancev prve kategorije je bilo osem.

Doping 

Letošnji Tour je zaznamovala akcija španske Guardie Civil - Operacija pristan (Operación Puerto). V laboratoriju Eufemiana Fuentesa so našli shranjeno kri devetih kolesarjev, ki so bili na startni listi, med njimi favoritov za skupno zmago Ivana Bassa, Jana Ullricha in Francisco Manceba. Dan pred startom so njihova moštva dobila na izbiro bodisi izključitev teh kolesarjev iz svojih vrst bodisi nenastopanje na Touru. Vsa so se odločila za prvo možnost. Ker so bili v škandal vpleteni štirje kolesarji moštva Astana-Würth, to zaradi premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev ni moglo nastopiti. Tako je brez nastopa ostal še en favorit, Aleksander Vinokurov.

Etape

Končna uvrstitev

Rumena majica

Zelena majica

Pikčasta majica

Bela majica

Moštva

Startna lista 

2006
2006 v športu
Športne prireditve v Belgiji
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Luksemburgu
Športne prireditve v Španiji